Кубок СРСР з футболу 1980 — 39-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка втретє став клуб «Шахтар» (Донецьк).

Зональний етап

1 зона 

Результати

2 зона 

Результати

3 зона 

Результати

4 зона 

Результати

5 зона 

Результати

6 зона 

Результати

7 зона 

Результати

8 зона 

Результати

Фінальний етап

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Результати на wildstat  
 Протоколи матчів на fc-dynamo.ru  
 Архів 
 RSSSF  

Кубок СРСР з футболу
СРСР
1980 в СРСР